Judeich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Judeich (1814–1864), deutscher Agrarsteuerfachmann
 Johann Friedrich Judeich (1828–1894), deutscher Forstwissenschaftler
 Walther Judeich (1859–1942), deutscher Althistoriker